Chiesa di San Barnaba Apostolo a Laghi
Chiesa di San Barnaba Apostolo a Rosaro, frazione di Grezzana
Chiesa di San Barnaba Apostolo a Lendinara, frazione di Saguedo